Příjmení Julínek nosí více osobností:

 Josef Julínek (* 1951), český podnikatel, vlastivědný pracovník a knihovník
 Tomáš Julínek (* 1956), český lékař a politik